Barabasch steht für:

 Barabasch, Dorf in Russland

Barabasch oder Barabash ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Tioumentsev Barabash (* 1983), russisch-spanischer Handballspieler
 Demjan Barabasch (1575), Ataman der Kosaken
 Dmytro Barabasch (1617), Ataman der Kosaken
 Jakiw Barabasch (1657–1658), Ataman der Kosaken
 Jakow Fjodorowitsch Barabasch (1838–1910), General und Gouverneur
 Jurij Barabasch (* 1931), ukrainischer Publizist und sowjetischer Kulturpolitiker

Siehe auch: 
 Barabas
 Barabbas (Begriffsklärung)